I-15, sommergibile giapponese
Classe I-15, classe navale giapponese
Interstate 15 autostrada degli Stati Uniti
Polikarpov I-15, aereo da caccia sovietico